Felix Badenhorst (12 de junho de 1989) é um futebolista suazi que atua como meia direita e atacante.

Atualmente joga no Jomo Cosmos.

Ligações externas 
 http://www.ogol.com.br/equipa.php?id=5052

Futebolistas de Essuatíni